Tahar El Khalej (Marrakech, 16 de junho de 1968) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como defensor.

Carreira 
Em Portugal representou clubes como UD Leiria e SL Benfica tendo-se transferido, posteriormente, para o campeonato inglês.

Era conhecido por ser um jogador duro, viril e de uma compleição física assinalável.

Seleção 
Disputou as Copas do Mundo de 1994 e 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol
Perfil em ZeroZero

Futebolistas de Marrocos
Futebolistas da União Desportiva de Leiria
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Southampton F.C.
Futebolistas do Charlton Athletic F.C.
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000